Municipio de Iroquois puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Iroquois (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Iroquois (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Iroquois (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Newton.